Dans les arts martiaux, le vocable taikyoku :
 est le terme japonais désignant le concept chinois tàijí, que l'on retrouve dans le nom de la version japonaise du tai chi chuan, le taikyoku ken.
 Taikyoku est le nom de kata de base du karate de l'école Shotokan, au nombre de six (les trois derniers créés par Henry Plée).